Neuilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Neuilly (Eure) im Département Eure
Neuilly (Nièvre) im Département Nièvre
Neuilly (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Neuilly-en-Donjon im Département Allier
Neuilly-en-Dun im Département Cher
Neuilly-en-Sancerre im Département Cher
Neuilly-en-Thelle im Département Oise
Neuilly-en-Vexin im Département Val-d'Oise
Neuilly-la-Forêt im Département Calvados
Neuilly-le-Bisson im Département Orne
Neuilly-le-Brignon im Département Indre-et-Loire
Neuilly-le-Dien im Département Somme
Neuilly-le-Réal im Département Allier
Neuilly-lès-Dijon im Département Côte-d'Or
Neuilly-le-Vendin im Département Mayenne
Neuilly-l’Évêque im Département Haute-Marne
Neuilly-l’Hôpital im Département Somme
Neuilly-Plaisance im Département Seine-Saint-Denis
Neuilly-Saint-Front im Département Aisne
Neuilly-sous-Clermont im Département Oise
Neuilly-sur-Eure im Département Orne
Neuilly-sur-Marne im Département Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Seine im Département Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Suize im Département Haute-Marne